Welsh steht für:
 Welsh (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Welsh-Pony, Kleinpferdrasse
 Welsh Terrier, Hunderasse

Welsh ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Welsh (Arkansas)
 Welsh (Louisiana)
 Welsh (Ohio)
 Welsh Run, Pennsylvania
 Welsh Woods, Pennsylvania

Siehe auch:
 Walisische Sprache (englisch Welsh)
 Welsch
 Welch
 Walsh